Surety ist der Name von

 Chris Surety (* 1937), britischer Hürdenläufer
 Zak Surety (* 1991), englischer Snookerspieler